Osoby:
 Alfred Dohm – niemiecki polityk
 Bernhard Dohm – niemiecki polityk
 Ernst Dohm – niemiecki pisarz
 Volker Dohm – niemiecki fizyk
 Will Dohm – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Dohm-Lammersdorf